Młodnik – wieś w Polsce położona w gminie Murów,
 Młodnik – faza rozwoju drzewostanu.